Golden Globe-díjat a legjobb filmrendezőnek 1944 óta osztják ki a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetsége jóvoltából.

Elia Kazan kapta eddig meg a legtöbbször (4) és Steven Spielberget jelölték eddig a legtöbb alkalommal (14) a díjra.

A győztesek

Források 

Rendezö